Улица Маяковского — улица во Владикавказе, Северная Осетия, Россия. Располагается в Иристонском муниципальном округе между улицами Тхапсаева и Маркуса. Начало от улицы Тхапсаева.
 
Улица Маяковского пересекается с улицами Огнева, Баллаева, Миллера, проспектом Мира, улицами Ленина и Революции.

Пересекает бульвар, являющийся памятником природы.

История 
Улица названа именем советского поэта Владимира Владимировича Маяковского.

Улица образовалась в середине XIX века и впервые обозначена на плане города Владикавказа «Карты Кавказского края» как улица Слецовская. Называлась в честь генерала Российской армии Николая Павловича Слепцова. Упоминается под этим же названием в Перечне улиц, площадей и переулков от 1911 года.

25 октября 1922 года городской совет переименовал улицу Слецовскую в улицу Сталина.

3 июня 1938 года улица Сталина была переименована в улицу Маяковского.

Объекты 
Объекты культурного наследия
 9/ Баллаева, 22 — памятник истории. В этом доме в 1920—1921 годах проживал русский писатель Михаил Булгаков.
 д. 11 — памятник истории. В этом доме в 1876—1885 гг. нелегально действовал народнический кружок сестер Назаровых, где в 1934—1935 гг. скрывался революционер Алексей Николаевич Бах, позже основатель советской школы биохимиков, академик АНСССР, Герой Социалистического Труда.
 д. 26 — памятник истории. Дом, где в 1949—1961 гг. жил писатель Тазрет Урусбиевич Бесаев.

 Другие объекты
 Памятник Михаилу Булгакову. Установлен в ноябре 2012 года.

Примечания

Источники 
 Владикавказ. Карта города, изд. РиК, Владикавказ, 2011
 Кадыков А. Н., Улицы, переулки, площади и проспекты г. Владикавказа: справочник, изд. Респект, Владикавказ, 2010, стр. 242—244, ISBN 978-5-905066-01-6
 Киреев Ф. С., Маяковская — Слепцовская/ По улицам Владикавказа, Владикавказ, Респект, 2014, стр. 57 — 58, ISBN 978-5-906066-18-4.
 Торчинов В. А., Владикавказ., Краткий историко-краеведческий справочник, Владикавказ, Северо-Осетинский научный центр, 1999, стр. 91, 93, ISBN 5-93000-005-0

М
Улицы, названные в честь Владимира Маяковского